Luz y Fuerza puede referirse a:

 Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza: un sindicato de Argentina del sector de la energía eléctrica.
Luz y Fuerza del Centro: una empresa de energía eléctrica originaria de México.